Heracleum voroschilovii är en flockblommig växtart som beskrevs av Gorovoj. Heracleum voroschilovii ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
voroschilovii